У фіналі Вімблдону 2001 в одиночному чоловічому розряді Горан Іванішевич переміг Патріка Рафтера з рахунком 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7. Він став першим володарем вайлд-кард, який переміг на одному з турнірів Великого шолома. До турніру посідав у рейтингу 125-те місце. Іванішевич до цього тричі досягав фіналу Вімблдону (у 1992, 1994 і 1998 роках), але кожного разу програвав (один раз Андре Агассі і двічі Пітові Сампрасу).

29-річний Піт Сампрас до цього чотири рази підряд вигравав турнір, але в четвертому колі він поступився 19-річному Роджеру Федереру, який у майбутньому сім раз виборюватиме цей титул. Це був лише один із двох матчів, які Сампрас і Федерер між собою зіграли у змаганнях ATP як активні гравці. Цей Вімблдон став першим турніром Великого шолома, на якому Федерер був посіяний.

Сіяні гравці 

Норман і Лапентті знялись через травму і їх замінили двоє несіяних гравців з найвищим рейтингом
Йонас Бйоркман і Харел Леві, які стали 33-м і 34-м номерами посіву.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2001 Wimbledon Men's Singles draw 

2001 у тенісі
Вімблдонський турнір